

Населені пункти та їхні частини

 Будзинь — гміна в Ходзезькому повіті Великопольського воєводства
 Будзинь — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Будзинь — село в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Будзинь — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Будзинь — село в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Будзинь — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Будзинь — село в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Будзинь — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Будзинь — село в гміні Будзинь Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Будзинь — частина міста Красник у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Будзинь — частина міста Казімежа-Велька в Казімерському повіті Свентокшиського воєводства
 Будзинь — частина міста Мосіна в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Будзинь — частина села Бобровники в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Будзинь — частина села Ломази в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Будзинь — частина села Борова в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Будзинь — частина села Ветшиховіце в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Будзинь — частина села Тарнава в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Будзинь — частина села Ледниця-Ґурна в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Будзинь — частина села Ядамволя в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Будзинь — частина села Раба-Ніжна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Будзинь — частина села Ястшембія в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Будзинь — частина села Пащина в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Будзинь — частина села Яблониця Польська (Яблониця-Польська) в гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Будзинь — частина села Вампежув у гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Будзинь — частина села Скшишув у гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Будзинь — частина села Цудзиновиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Будзинь — частина села Щербакув у гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Будзинь (Великопольське воєводство)

Примітки